Спикин — фамилия.

 Альберто Спикин (; 1898—1973) — чилийский поэт, прозаик, пианист и музыкальный педагог.
 Пётр Спикин (1918—1976) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.